2 miejscowości w Polsce: 
 Lichawa – wieś w woj. łódzkim, w pow. łaskim, w gminie Sędziejowice 
 Lichawa – wieś w woj. łódzkim, w pow. zduńskowolskim, w gminie Szadek